Долина цветов () — национальный парк в Индии, расположенный в Западных Гималаях высоко в горах, известный своими лугами с цветами необычайной красоты. Является местом обитания редких животных, включая гималайского медведя, снежного леопарда, бурого медведя и голубых баранов.

В 1982 году Долина Цветов была объявлена национальным парком, а в 2005 году включена в список Всемирного наследия в составе объекта «Национальные парки Нанда Деви и Долина Цветов» (№ 335). Занимает площадь 8750 гектаров.

Флора 
Флора парка представлена берёзами и рододендронами, произрастающими в альпийских лесах, а также красивоцветущими травянистыми растениями (орхидеи, маки, примулы, календулы, маргаритки, анемоны и другие).

Примечания

Ссылки 
 Национальные парки Нанда Деви и Долина Цветов на сайте ЮНЕСКО

Уттаракханд
Национальные парки Индии